Candidplatz steht für:
 Candidplatz (München), siehe  Candidstraße
 U-Bahnhof Candidplatz